Курч, Князь () — герб волынских князей Курцевичей, потомков Гедиминовичей. Герб использовали дворянские роды Белорусии, Литвы, Польши и Украины. Герб «Курч» использовался гетманом Иваном Мазепой.

Описание 

Фигура вроде латинской буквы игрек (Y), перекрещенная в средине, а основанием своим упирающаяся в скобу с загнутыми концами; справа от этой эмблемы помещается шестиугольная звезда, а слева полумесяц. Нашлемник три страусиных пера.

Это — знамя князей Кориатовичей-Курцевичей, происшедших от Гедимина.

Современный исследователь гетманства — Игорь Сытый указывает, что в современной геральдике крест трактуется как солнце и указывает, что предки владельца герба являются легендарными личностями. Звезда трактуется как символ вечности, а шесть лучей означает — вифлеемскую звезду.

Примечания

Литература 
 Ситий І. Герб і печатка Івана Мазепи // Сіверянський літопис. — 2001. — № 5. — С.41.
 Лукомский В. К., Модзалевский В. Л.Малороссийский гербовник. Издание Черниговского дворянства: Санкт — Петербург, 1914.
 
 K. Niesiecki: Herbarz Polski. Wydał J.-N. Bobrowicz. Lipsk: 1839-1849.
 S. Uruski: Rodzina: herbarz szlachty polskiej.  Warszawa: 1911.
 J. Ostrowski: Księga Herbowa Rodów Polskich.
 W. Wittyg: Nieznana szlachta Polska i jej herby. Kraków: 1908.
 J.Wolff. Kniaziowie litewsko-ruscy od końca czeternastego wieku. Warszawa: 1895.
 Наталя Яковенко: Українська шляхта з кiнця XIV до середини XVII столiття. Волинь i Центральна Україна. Київ: 2008.

Ссылки 
 Українська геральдика
 Малюнак герба «Курч» шляхецкага роду Мякотаў, змешчаны на тытульным аркушы пратакола Мінскага дваранскага дэпутацкага сходу аб зацвярджэнні роду ў дваранстве. 8 жніўня 1799 г.

Гербы с шляхетскими коронами
Иван Мазепа
Гербы с изображением шестиконечных звёзд
Гербы с изображением полумесяца
Гербы с изображением трёх страусовых перьев